Алекса́ндр Ду́лов: Дулов, Александр Андреевич (1931—2007) — российский химик, бард, композитор.
 Дулов, Александр Всеволодович (род. 1938) — российский историк, доктор исторических наук.
 Дулов, Александр Иванович (1918—2015) — советский и российский педагог